Ernest Leopold Hesensko-Rotenburský (15. června 1684 Bad Schwalbach – 29. listopadu 1749, Rotenburg an der Fulda) byl mezi lety 1725 až 1749 lankrabě hesensko-rotenburský.

Narodil se v Langenschwalbachu jako syn lankraběte Viléma Hesensko-Rotenburského a hraběnky Marie Anny Löwensteinsko-Wertheimsko-Rochefortské (1652–1688).

Zemřel v Rotenburgu v roce 1749.

Manželství a potomci 
Oženil se 9. listopadu 1704 ve Frankfurtu se svou sestřenicí Eleonorou Löwensteinsko-Wertheimskou (16. 2. 1686 – 22. 2. 1753). Měli spolu deset dětí:

 1. Josef Hesensko-Rotenburský (23. 9. 1705 Langenschwalbach – 24. 6. 1744 Rotenburg an der Fulda), dědičný princ hesensko-rotenburský
 ⚭ 1726 Kristýna Anna ze Salmu (29. 4. 1707 Anholt – 19. 8. 1777 Hoogstraten)
 2. Polyxena Hesensko-Rotenburská (21. 9. 1706 Langenschwalbach – 13. 1. 1735 Turín)
 ⚭ 1724 Karel Emanuel III. Sardinsko-Piemontský (27. 4. 1701 Turín – 20. 2. 1773 tamtéž), vévoda savojský a sardinský král od roku 1730 až do své smrti
 3. Vilemína Magdalena Leopoldina Hesensko-Rotenburská (10. 10. 1707 Langenschwalbach – 6. 6. 1708 tamtéž)
 4. Vilém Hesensko-Rotenburský (*/† 1708 Langenschwalbach)
 5. Žofie Hesensko-Rotenburská (1709–1711)
 6. František Alexandr Hesensko-Rotenburský (7. 12. 1710 Langenschwalbach – 22. 7. 1739), svobodný a bezdětný, padl v bitvě u Grotzka proti Osmanům poblíž Bělehradu
 7. Eleonora Hesensko-Rotenburská (17. 10. 1712 Rotenburg an der Fulda – 23. 5. 1759 Neuburg an der Donau)
 ⚭ 1731 Jan Kristián Falcko-Sulzbašský (23. 1. 1700 Sulzbach – 20. 7. 1733 tamtéž), falckrabě sulzbašský od roku 1732 až do své smrti
 8. Karolína Hesensko-Rotenburská (18. 8. 1714 Rotenburg an der Fulda – 14. 6. 1741 Paříž)
 ⚭ 1728 Louis Henri de Bourbon-Condé (18. 8. 1692 Versailles – 27. 1. 1740 Chantilly), vévoda Bourbonský, princ de Condé
 9. Konstantin Hesensko-Rotenburský (24. 5. 1716 Rotenburg an der Fulda – 30. 12. 1778 Wildeck), lankrabě hesensko-rotenburský od roku 1749 až do své smrti
 ⚭ 1745 hraběnka Marie Žofie ze Starhembergu (28. 10. 1722 Londýn – 12. 12. 1773 Štrasburk)
 ⚭ 1775 hraběnka Johanna Henriette de Bombelles (22. 10. 1751 Bitche – 28. 11. 1822 Ancy-le-Franc)
 10. Kristýna Hesensko-Rotenburská (21. 11. 1717 Rotenburg an der Fulda – 1. 9. 1778 Turín)
 ⚭ 1740 Ludvík Viktor Savojský (25. 9. 1721 Paříž – 16. 12. 1778 Turín), kníže z Carignana od roku 1741 až do své smrti

Přes jeho nejstarší dceru patří mezi jeho současné potomky nárokovatel titulu vévody z Parmy; pretendent sicilsko-neapolského trůnu a vládnoucí lucemburský velkovévoda. Předkem výše uvedených je také jeho nejmladší dcera.

Reference 

Hesensko-Kasselští
Hesensko-rotenburská lankrabata
Narození v roce 1684
Narození 15. června
Úmrtí v roce 1749
Úmrtí 29. listopadu
Muži